puede referirse a dos personas distintas:

 Fujiwara no Ietaka (¿? - 1125), cortesano japonés que vivió a finales de la era Heian, y que alcanzó los títulos de Shōnagon, Kyōshiki y Jushii;
 Fujiwara no Ietaka, (1158 - 1237), cortesano y poeta japonés que vivió en los últimos años de la era Heian y comienzos de la era Kamakura, que alcanzó los títulos de Sangi y Junii.

I